Елеаза́р ( эльазар — «Бог помог») — мужское имя. Другое написание — .

Известные носители 
 Елеазар — третий сын Аарона (), избранный на священническое служение ();
 Елеазар Маккавей — один из семи мучеников Маккавеев (2Мак. 6:18 - 7:42);
 Елеазар — 18-й католикос Кавказской Албанской церкви.
 Елеазар Анзерский († 13 января 1656) — преподобный Русской церкви, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита Соловецкого монастыря;
 Смельский, Елеазар Никитич (1800 — 16 апреля 1881) — русский военный хирург, лейб-медик, тайный советник;
 Спиридонов, Елеазар Спиридонович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик;
 Лангман, Елеазар Михайлович (1895—1940) — советский фотожурналист;
 Мелетинский, Елеазар Моисеевич (22 октября 1918 — 16 декабря 2005) — российский учёный-филолог, историк культуры, доктор филологических наук, профессор.

См. также 
Элеазар

Ссылки 
 

Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки